Лас Мандаринас има више значења:

 Лас Мандаринас (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Мандаринас (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Мандаринас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Мандаринас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Мандаринас (Сан Хуан Мазатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Мандаринас (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику